9121 - XXX Aniversario es el EP de regreso de la banda catalana de Heavy Metal Hard Melody, lanzado el 4 de marzo de 2022.

Tras su separación en 1994, en 2021 cuatro de los miembros originales del grupo (Frank, Jordi, Paspe y Miky) deciden unir fuerzas con el guitarrista Iván Martín (Cyan Bloodbane) para regrabar algunas de sus antiguas canciones como celebración del 30 aniversario de su primera grabación en estudio. El título del EP responde precisamente a los años de ambas grabaciones (1991 y 2021). La banda actualiza y vuelve a grabar tres de los temas de su primera demo de 1992 además de un medley con cinco antiguas canciones, algunas presentes en la citada maqueta y otras inéditas. El proyecto despierta el interés del sello Héroes de Culto y la revista La Cataluña Metálica, que finalmente se harían cargo de la edición y distribución del mismo.

Formación 

 Frank Hinojosa: voz
 Jordi Mora: guitarra y coros
 Paspe Martínez: guitarra
 Iván Martín: guitarra
 Miky Corregidor: bajo, coros y programación

Lista de canciones 

 Levántate y grita
 Nada que celebrar
 Mundo muerto
 Hard medley

Ficha técnica 

 Producido por Miky Corregidor.
 Grabado y mezclado por Miky Corregidor en Red Cloud Studio (Blanes, España).
 Masterizado por Aldo Gilardi-Magnan en Hitmakers Mastering (Lima, Perú).
 Edita y distribuye: Héroes de Culto y La Cataluña Metálica.
 Todas las canciones, música Hard Melody, letra M. Corregidor; excepto 'Hard medley', música Hard Melody, letra M. Corregidor/J. Mora/B. Purdie.
 Publicado bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA. Algunos derechos reservados, 2021.

Enlaces externos 

 Página de Hard Melody
 Hard Melody en Bandcamp
 Hard Melody en Reverb Nation
 La Cataluña Metálica
 Compra '9121'

Referencias